

Onomastica
Atanasio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Atanasio – scrittore e iconografo, Metropolita di Mosca e di tutta la Russia dal 1564 al  1566
Atanasio – prefetto del pretorio bizantino sotto Giustiniano
Atanasio di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca di Alessandria
Atanasio II di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca di Alessandria
Atanasio III di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca di Alessandria
Atanasio I di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Atanasio II di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Atanasio III di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Atanasio IV di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Atanasio V di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Atanasio l'Atonita – monaco e santo bizantino, fondatore della Repubblica del Monte Athos
Bonaventura Atanasio – vescovo cattolico italiano

Libri 
 Atanasio, affari di Colonia (in lingua tedesca: Athanasius) – saggio di Johann Joseph von Görres pubblicato nel 1838

Pagine correlate
Attanasio